Il singolare del South Australian Open 1981 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Mark Edmondson ha battuto in finale Brad Drewett 7–5, 6–2.

Teste di serie

 n/a
  Colin Dibley (primo turno)
  Tim Gullikson (quarti di finale)
  Chris Lewis (secondo turno)

 Mark Edmondson (campione) 
 Eddie Edwards (semifinali) 
 Syd Ball (semifinali) 
 Geoff Masters (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

South Australian Open 1981